Cenușăreasa se poate referi la:
 Literatură
Cenușăreasa – vechi basm popular
 1697 Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre – basm de Charles Perrault

 Muzică și balet
 1817 Cenușăreasa – operă de Gioachino Rossini
 1945 Cenușăreasa (balet) – muzica de Sergei Prokofiev
 Cinema
 1947 Cenușăreasa în țara basmelor (Золушка) – film, regia Nadejda Koșeverova, Mihail Șapiro  
 1949 Scutierul și Cenușăreasa – film de operă italian, regia Fernando Cerchio
 1961 Cenușăreasa (film-balet din 1961) (Hrustalnîi bașmaciok / Pantoful de cristal) – regia Aleksandr Rou, Rostislav Zaharov
 1973 Trei alune pentru Cenușăreasa – film în regia lui Václav Vorlíček
 2015 Cenușăreasa – film în regia lui Kenneth Branagh

 Diverse
Cenușăreasa – ciupercä de genul Clitocybe (Clitocybe nebularis)